Limeux (Cher)
 Limeux (Somme)